Rövidítések
 VIP, angol: Very Important Person, különleges elbánásban részesítendő személy
 Vazoaktív intesztinális peptid, peptid hormon
 V.I.P., angol: Variation in Production, zenei kifejezés

Művészet
 V.I.P., magyar fiúegyüttes
 V.I.P. (1997) a V.I.P. együttes albuma
 V.I.P. – Több, mint testőr (1998–2002) amerikai televíziós sorozat
 V.I.P., Ken Annakin angol filmrendező 1961-es filmje
 V.I.P., 2017-es dél-koreai film